1-й отряд — наименование подразделения в вооружённых силах.
 1-й автобоевой отряд
 1-й Красногорский партизанский отряд
 1-й отряд специального назначения внутренних войск «Витязь»
 1-й пограничный отряд войск НКВД